Ibrahima Diaw (* 9. Juli 1992 in Paris) ist ein senegalesischer Tischtennisspieler. Beim AFRICA-TOP16 Cup erreichte er im Jahr 2020 den 4. Platz.

Werdegang 
Er begann im Alter von 7 Jahren mit dem Tischtennis.

Mittlerweile in Dänemark ansässig und trainierend, erlernte Diaw seine spielerischen Fähigkeiten in seiner Jugend in Frankreich. Zurzeit spielt er in der zweiten Liga Frankreichs bei Roanne LNTT und wird wegen seiner jüngsten Erfolge im Jahr 2019 und seines Aufstiegs in der ITTF-Weltrangliste als bester Tischtennisspieler Senegals angesehen.

Ibrahima Diaw qualifizierte sich als erster Spieler Senegals überhaupt für die Olympischen Spiele 2021.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Ibrahima Diaw auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (itff.com) (englisch, abgerufen am 23. August 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Senegal)
Olympiateilnehmer (Senegal)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Senegalese
Geboren 1992
Mann